Ainhoa puede referirse a:
Ainhoa, nombre vasco de mujer;
Ainhoa, localidad francesa de los Pirineos Atlánticos;
Ainhoa Cantalapiedra (1980), cantante popular española;
Ainhoa Arteta (1964), soprano española.